La BMW Z4 est un modèle de roadster et de coupé produit par le constructeur automobile BMW. Trois générations de Z4 existent :

 BMW Z4  (E85), coupé et cabriolet, de 2003 ;
 BMW Z4  (E89), cabriolet de 2009 ;
 BMW Z4  (G29), cabriolet de 2018 (préfigurée par la BMW Concept Z4 de 2017)

Z4
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020
Coupé
Cabriolet
Coupé cabriolet
Homonymie
Homonymie d'automobile